Chiesa della Madonna della Scala a Rieti
Chiesa della Madonna della Scala a Rimini